Села
 Соборне — Тернопільська область, Тернопільський район
 Соборне — Сумська область, Охтирський район